El término anís hace referencia, en esta enciclopedia:

Botánica

 a Pimpinella anisum, anís común, planta de la familia de las umbelíferas, cuya semilla, muy aromática, se emplea en gastronomía;
 a Illicium verum, anís estrellado, árbol de origen asiático cuyo fruto se emplea como sucedáneo del anís por la similitud de su sabor y aroma;
 a Illicium anisatum, anís estrellado del Japón, estrechamente emparentado con este último pero gravemente tóxico;
 a Foeniculum vulgare, anís de Florencia o hinojo;
 a Anthriscus caucalis, ahogagatos.

Además
 al anís, un licor elaborado con alcohol y semillas de anís.